Симон Сарлат има више значења:

 Симон Сарлат (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Симон Сарлат (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику